Клеарх () — древнегреческое имя. Известные носители:

 Клеарх — ученик Платона, тиран Гераклеи Понтийской.
 Клеарх II и Оксиатр — тираны Гераклеи Понтийской
 Клеарх — полководец Спарты.
 Клеарх из Сол — ученик Аристотеля.
 Клеарх из Регия — ученик Дедала.

Страницы значений:Тёзки